Le funk est une forme de musique afro-américaine apparue à la fin des années 1960, et qui s'est développée au cours des années 1970 et 1980.

Patronyme 

 Aaron Funk, véritable nom du compositeur canadien de musique électronique Venetian Snares ;
 Dory Funk (1941-), catcheur américain ;
 Heinrich Funk (1904-1977) organiste et chef d'orchestre suisse ;
 Johann Friedrich Funk (1706-1775), sculpteur suisse ;
 Johann Friedrich Funk (1745-1811), sculpteur suisse ;
 Kazimierz Funk (1884-1967), biochimiste polonais ;
 Lorenz Funk (1947-2017), joueur et entraîneur professionnel de hockey sur glace allemand ;
  (1697-1783), ébéniste suisse ;
 Patrick Funk (1990-), footballeur allemand ;
 Terry Funk (1944-), catcheur américain ;
 Wally Funk (1939-), aviatrice et astronaute américaine ;
 Walther Funk (1890-1960), haut fonctionnaire nazi ;
 Waltraud Funk (1960-), sculptrice et photographe allemande.

Pseudonyme 

 DJ Funk, producteur américain de musique électronique.

Toponyme 

 Île Funk (Funk Island), une petite île canadienne au large de Terre-Neuve.

Sigle 

FUNK peut désigner :
 Front uni national du Kampuchéa, un mouvement politique et militaire cambodgien.

Autres 
 Funk B, un avion de sport et de tourisme américain de l'entre-deux-guerres
 Funk, un service de média en ligne allemand et un réseau de contenu pour les jeunes et les jeunes adultes 

Patronyme anglais
Patronyme suisse
Patronyme germanique